Olaszország
Canneto Pavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Canneto sull’Oglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében